Caton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Devon
 Caton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Lancashire
 Caton – miejscowość w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Steuben, w Stanach Zjednoczonych